Hoofdklasse (mannenhandbal) 2003/04
 Hoofdklasse (vrouwenhandbal) 2003/04